Les quatre fleuves peuvent faire référence aux concepts suivants.

Symbolique 
La symbolique des quatre fleuves se retrouve dans plusieurs traditions :
 Dans les écrits hindous :
 Amou-Daria
 Gange
 Indus
 Śita (actuel Tarim)

 Dans l'Ancien Testament, les quatre fleuves d'Éden, symbolique reprise pendant le Moyen Âge européen :
 Euphrate
 Gihon
 Hiddekel (actuel Tigre)
 Pishon

 Lors de la Renaissance, la division du monde en  conduit à leur associer chacun un fleuve :
 Danube (Europe)
 Gange (Asie)
 Nil (Afrique)
 Río de la Plata (Amérique)

 Par analogie, on recense parfois les quatre grands fleuves de France :
 Garonne
 Loire
 Rhône
 Seine

Art 
 Mosaïque des quatre fleuves, située dans la chapelle Saint-Nicolas de l'ancien palais épiscopal de Die, reprenant la symbolique médiévale
 Fontaine des Quatre-Fleuves, fontaine de Rome reprenant la symbolique de la Renaissance (1651)
 Fontaine Louvois ou fontaine des Quatre-Fleuves, fontaine de Paris reprenant la symbolique française (1830)
 Les Quatre Fleuves, bande dessinée de Fred Vargas et Edmond Baudoin (2000)

Géographie 
 , Nunavut, Canada

Voir aussi 
 
 Quatre éléments
 Sept mers